Narodowy Stadion Sportowy (Mongolia)
 Narodowy Stadion Sportowy (Zimbabwe)

Zobacz też